Golden Foot međunarodna je nogometna nagrada koja se dodjeljuje igračima koji se ističu po svojim atletičkim uspjesima (timskim i momčadskim) i osobnosti. Nagrada se dodjeljuje samo aktivnim igračima starijim od 28 godina te se igraču nagrada može dodijeliti samo jedanput.

10 nominiranih igrača bira panel međunarodnih novinara pod kriterijima da su igrači stariji od 28 i da aktivno igraju. Od tih igrača pobjednik je odabaran na temelju glasovanja putem interneta na kojem može bilo tko glasovati. Dobitnik nagrade ostavlja trajan kalup svojih otisaka na „Champions Promenade”, na obali Kneževine Monako.

Od 2009. godine održava se dobrotvorna aukcija koja prati događanje Golden Foot-a. Aukcija se održava tijekom svečane večeri u Hôtel de Paris Monte-Carlo-u i prikuplja sredstva za borbu protiv AIDS-a.

Luka Modrić je 2019. godine postao prvi i jedini Hrvat koji je osvojio tu nagradu.

Dobitnici

Dobitnici po državama

Dobitnici po klubovima

Legende nagrade

Sveukupno po državama

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica Golden Foota

Nogometne nagrade
Nogomet u Monaku